Coolah kan syfta på följande platser:

Australien 

 Hudson Island (ö i Australien), Queensland, 
 Coolah (ort i Australien), New South Wales, Warrumbungle Shire, 

Robotskapade Australienförgreningar